Təklə – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Təklə – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Təklə – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Təklə – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Təklə – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian